SD Croatia Berlin (celým názvem: Sportsko Društvo Croatia Berlin e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Tempelhof-Schöneberg. Jedná se o sportovní organizaci chorvatské komunity ve městě. Založen byl v roce 1972 pod názvem NK Hajduk Berlin. Svůj současný název nese od roku 1989. Od sezóny 2015/16 působí v Berlin-Lize, šesté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Friedrich-Ebert-Stadionu s kapacitou 5 000 diváků. Klubové barvy jsou červená, modrá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má klub i jiné oddíly, mj. oddíl futsalu, který je dvojnásobným mistrem Německa z let 2010 a 2011.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1972 – NK Hajduk Berlin (Nogometni Klub Hajduk Berlin)
 1989 – SD Croatia Berlin (Sportsko Društvo Croatia Berlin e. V.)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1993–1994: Landesliga Berlin – sk. 1
 1994–1996: Verbandsliga Berlin
 1996–1998: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 1998–1999: Fußball-Regionalliga Nordost
 1999–2001: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2001–2003: Verbandsliga Berlin
 2003–2004: Landesliga Berlin – sk. 1
 2004–2005: Bezirksliga Berlin – sk. 3
 2005–2006: Landesliga Berlin – sk. 1
 2006–2007: Landesliga Berlin – sk. 2
 2007–2010: Landesliga Berlin – sk. 1
 2010–2011: Bezirksliga Berlin – sk. 3
 2011–2013: Bezirksliga Berlin – sk. 1
 2013–2014: Landesliga Berlin – sk. 1
 2014–2015: Landesliga Berlin – sk. 2
 2015– : Berlin-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1972